La saison 2019-2020 de la National League North/South est la  de la sixième division anglaise.

Organisation 

Ce championnat est composé de deux groupes (north et south) dans lesquels 22 clubs se confrontent à deux reprises aux vingt-et-un autres.

À la fin de la saison, les champions des 2 groupes sont promus en National League. Les six équipes suivantes au classement participent aux barrages de promotionː les , ,  et  s'affrontent en quart-de-finale. Les deux vainqueurs participent aux demi-finale contre les  et . Le vainqueur de la finale accède à la National League. Les trois derniers clubs de chaque groupe sont relégués en Isthmian League Premier Division, Southern League Premier Division South, Southern Football League Premier Division Central ou en Northern Premier League Premier Division. La décision d'affectation revient à la National League et est déterminée en fonction de la situation géographique des clubs.

Le championnat est interrompu à cause de la Pandémie de Covid-19 le 22 avril 2020, puis définitivement le 17 juin. Les clubs signent en effet l'arrêt du championnat. Les équipes sont départagées au ratio du nombre de points gagnés par match.

Wealdstone est déclaré vainqueur du groupe South et est promu en National League, alors que c'est King's Lynn Town dans le groupe North qui est promu. En bas de classement, aucune équipe n'est reléguée en Isthmian League Premier Division, Southern League Premier Division South, Southern Football League Premier Division Central ou en Northern Premier League Premier Division et aucune promotion/relégation a lieu pour les clubs qui évoluent au niveau inférieur.

National League North

Localisation des clubs

Classement

Barrages d'accession

National League South

Localisation des clubs

Classement

Barrages d'accession

Référence

Articles connexes 
Premier League 2019-2020
FL Championship 2019-2020
League One 2019-2020
League Two 2019-2020
National League 2019-2020
N/S

Lien externe 
 Site officiel

Angleterre M6
Football M6
Championnat M6